Indonesië
 Nglipar (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Nglipar (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta